Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mårten Renström e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Stephen Noteboom e Tom Vanhoudt 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Patricio Arnold /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Mathias Huning (primo turno)

 Mårten Renström /  Mikael Tillström (Campioni)
 Mark Koevermans /  Jan Siemerink (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1994